Bennet is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Nebraska

Personen
 Abraham Bennet (1749-1799), Brits predikant 
 Jan Arnold Bennet (1758-1828), Nederlands geleerde
 Michael Bennet (1964), Amerikaanse politicus 

Fictieve personages
 Claire Bennet uit de Amerikaanse televisieserie Heroes
 Elizabeth Bennet uit Pride and Prejudice
 Jane Bennet uit Pride and Prejudice
 Lydia Bennet uit Pride and Prejudice
 Noah Bennet uit de Amerikaanse televisieserie Heroes